Andrespol (plaats), plaats in Polen
 Andrespol (gemeente), gemeente in Polen